Hirshfield est un patronyme porté notamment par :

 Jane Hirshfield (1953-), poète, essayiste, traductrice et professeur d'université américaine ;
 Morris Hirshfield (1872-1946), peintre naïf américain.